Midi Libre (krant), een Franse krant
Grand Prix du Midi Libre, een inmiddels niet meer bestaande wielerwedstrijd, georganiseerd door diezelfde krant.